Его́р Дми́триевич Клина́ев (10 апреля 1999, Москва — 27 сентября 2017, там же) — российский актёр и певец, телеведущий.

Биография 
Родился 10 апреля 1999 года в Москве в семье музыкантов Дмитрия и Натальи Клинаевых. Отец — участник музыкальной группы «Москва-сити» с 2003 года.
 
В раннем возрасте выступал в вокальном ансамбле «Непоседы». Учился в музыкальной школе по классу флейты, играл на барабанах и бас-гитаре.

С 2010 по 2014 год был ведущим программы «Пора в космос!» на телеканале для детей и юношества «Карусель».

Участвовал в детском международном движении «Республика Kids» Евгения Орлова, был резидентом авторского джазового проекта Анжелики Алфёровой-Арутюнян «Jazz Parking». Был гостевым артистом четвёртого студийного альбома «13» (трек 15) российского хип-хоп-исполнителя Тимати, выпущенного 28 октября 2013 года.

В 2012 году стал победителем реалити-шоу «Школа музыки». Дебютировал в 2012 году в картине режиссёра Александры Ерофеевой «Тайна Егора», сыграл главную роль — Тёмы Круглова. Снялся в девятнадцати российских фильмах и сериалах.

В мае 2014 года принял участие в музыкальной телепрограмме «Один в один!» на телеканале Россия-1 в номере с Иракли в образе Джастина Тимберлейка, в июне того же года был членом жюри финала второго сезона этой передачи.

В 2015 году поступил на первый курс Государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ) по классу эстрадного пения.

Погиб ночью 27 сентября 2017 года на 19-м году жизни в Москве, пытаясь помочь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на МКАД. Его сбила проезжавшая мимо машина.

От полученных травм скончался на месте. Отпевание прошло 29 сентября 2017 года в московском Храме благоверного князя Димитрия Донского в Северном Бутове. Похоронен на Бутовском кладбище в Москве.

Фильмография

Награды и призы 
 Приз за лучшую детскую роль в фильме «Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом» на VIII Международном фестивале театра и кино «В кругу семьи», который проходил в декабре 2013 года в Екатеринбурге.
 Диплом за лучший актёрский дуэт (Егор Клинаев и Семён Трескунов) в фильме «Частное пионерское» на XVII Фестивале визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» (2013 г.).
 Диплом XXI Фестиваля визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» (июль 2017 года) за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Частное пионерское — 3».

Примечания 

Ютуберы России